Novo Selo (makedonska: Ново Село) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Želino, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Skopje. Novo Selo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Novo Selo är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Novo Selo. Runt Novo Selo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Želino,  km väster om Novo Selo. 

Trakten runt Novo Selo består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Želino (kommun)